Rio Vorá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Vorá (vattendrag i Brasilien, lat -24,40, long -51,87), Paraná, 
 Rio Vorá (vattendrag i Brasilien, lat -24,40, long -50,28), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar